Amerikai Egyesült Államok
 Bridgeport (Alabama)
 Bridgeport (Chicago)
 Bridgeport (Connecticut)
 Bridgeport (Illinois)
 Bridgeport (Indiana)
 Bridgeport (Mariposa megye, Kalifornia)
 Bridgeport (Mendocino megye, Kalifornia)
 Bridgeport (Mono megye, Kalifornia)
 Bridgeport (Nevada megye, Kalifornia)
 Bridgeport (Kansas)
 Bridgeport (Kentucky)
 Bridgeport (Michigan)
 Bridgeport (Missouri)
 Bridgeport (Nebraska)
 Bridgeport (New Jersey)
 Bridgeport (New York)
 Bridgeport (Nyugat-Virginia)
 Bridgeport (Belmont megye, Ohio)
 Bridgeport (Union megye, Ohio)
 Bridgeport (Oklahoma)
 Bridgeport (Baker megye, Oregon)
 Bridgeport (Polk megye, Oregon)
 Bridgeport (Pennsylvania)
 Bridgeport (Tennessee)
 Bridgeport (Texas)
 Bridgeport (Utah)
 Bridgeport (Virgina)
 Bridgeport (Washington)
 Bridgeport (Wisconsin)

 Kanada
 Bridgeport (Újfundland és Labrador)
 Bridgeport (Új-Skócia)